Елизавета Юстова:
 Юстова, Елизавета Ивановна (1900—1999) — советский и российский архитектор, художник, краевед.
 Юстова, Елизавета Николаевна (1910—2008) — советский и российский учёный, специалист в области колориметрии.